

Sigle 
 Vlaamse Liberalen en Democraten (Liberali e Democratici Fiamminghi) – Partito politico belga

Codici 
 VLD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Regional – Moody Air Force Base di Valdosta (Stati Uniti d'America)